Di seguito una lista di asteroidi dal numero 448001 al 449000 con data di scoperta e scopritore.

448001-448100 

|-
|448001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448003 - ||  ||  || CSS
|-
|448004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448008 - ||  ||  || CSS
|-
|448009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448010 - ||  ||  || CSS
|-
|448011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448016 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|448017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448024 - ||  ||  || CSS
|-
|448025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448039 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|448040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448042 - ||  ||  || CSS
|-
|448043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448051 Pepisensi ||  ||  || La Murta
|-
|448052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448093 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|448094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

448101-448200 

|-
|448101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448108 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|448109 - ||  ||  || OAM
|-
|448110 - ||  ||  || CSS
|-
|448111 - ||  ||  || CSS
|-
|448112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448113 - ||  ||  || OAM
|-
|448114 - ||  ||  || OAM
|-
|448115 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|448116 - ||  ||  || OAM
|-
|448117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448120 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|448121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448126 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448132 - ||  ||  || CSS
|-
|448133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448142 - ||  ||  || CSS
|-
|448143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448155 - ||  ||  || CSS
|-
|448156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448161 - ||  ||  || CSS
|-
|448162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448177 - ||  ||  || CSS
|-
|448178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448182 - ||  ||  || CSS
|-
|448183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

448201-448300 

|-
|448201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448220 - ||  ||  || CSS
|-
|448221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448225 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|448226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448234 - ||  ||  || CSS
|-
|448235 - ||  ||  || CSS
|-
|448236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448242 - ||  ||  || CSS
|-
|448243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448259 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|448260 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448281 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|448282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448290 - ||  ||  || CSS
|-
|448291 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448292 - ||  ||  || Hormuth, F.
|-
|448293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

448301-448400 

|-
|448301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448302 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|448303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448305 - ||  ||  || CSS
|-
|448306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448314 - ||  ||  || CSS
|-
|448315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448319 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|448320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448327 - ||  ||  || CSS
|-
|448328 - ||  ||  || CSS
|-
|448329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448330 - ||  ||  || CSS
|-
|448331 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448334 - ||  ||  || CSS
|-
|448335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448337 - ||  ||  || OAM
|-
|448338 - ||  ||  || OAM
|-
|448339 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|448340 - ||  ||  || CSS
|-
|448341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448342 - ||  ||  || CSS
|-
|448343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448351 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|448352 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|448353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448359 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|448360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448366 - ||  ||  || CSS
|-
|448367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448369 - ||  ||  || CSS
|-
|448370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448371 - ||  ||  || OAM
|-
|448372 - ||  ||  || OAM
|-
|448373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448383 - ||  ||  || CSS
|-
|448384 - ||  ||  || CSS
|-
|448385 - ||  ||  || CSS
|-
|448386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448387 - ||  ||  || CSS
|-
|448388 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|448389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448395 - ||  ||  || OAM
|-
|448396 - ||  ||  || OAM
|-
|448397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448398 - ||  ||  || OAM
|-
|448399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

448401-448500 

|-
|448401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448403 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|448404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448407 - ||  ||  || CSS
|-
|448408 - ||  ||  || CSS
|-
|448409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448416 - ||  ||  || CSS
|-
|448417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448419 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448420 - ||  ||  || OAM
|-
|448421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448422 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|448423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448428 - ||  ||  || CSS
|-
|448429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448431 - ||  ||  || CSS
|-
|448432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448446 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|448447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448448 - ||  ||  || WISE
|-
|448449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448450 - ||  ||  || CSS
|-
|448451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448452 - ||  ||  || CSS
|-
|448453 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|448454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448474 - ||  ||  || CSS
|-
|448475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448482 - ||  ||  || WISE
|-
|448483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448484 - ||  ||  || WISE
|-
|448485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448491 - ||  ||  || WISE
|-
|448492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448495 - ||  ||  || WISE
|-
|448496 - ||  ||  || WISE
|-
|448497 - ||  ||  || CSS
|-
|448498 - ||  ||  || WISE
|-
|448499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448500 - ||  ||  || WISE
|-
|}

448501-448600 

|-
|448501 - ||  ||  || WISE
|-
|448502 - ||  ||  || WISE
|-
|448503 - ||  ||  || WISE
|-
|448504 - ||  ||  || WISE
|-
|448505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448506 - ||  ||  || WISE
|-
|448507 - ||  ||  || WISE
|-
|448508 - ||  ||  || WISE
|-
|448509 - ||  ||  || WISE
|-
|448510 - ||  ||  || WISE
|-
|448511 - ||  ||  || WISE
|-
|448512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448513 - ||  ||  || WISE
|-
|448514 - ||  ||  || WISE
|-
|448515 - ||  ||  || WISE
|-
|448516 - ||  ||  || WISE
|-
|448517 - ||  ||  || WISE
|-
|448518 - ||  ||  || WISE
|-
|448519 - ||  ||  || WISE
|-
|448520 - ||  ||  || WISE
|-
|448521 - ||  ||  || WISE
|-
|448522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448523 - ||  ||  || WISE
|-
|448524 - ||  ||  || WISE
|-
|448525 - ||  ||  || WISE
|-
|448526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448529 - ||  ||  || WISE
|-
|448530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448535 - ||  ||  || WISE
|-
|448536 - ||  ||  || WISE
|-
|448537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448538 - ||  ||  || WISE
|-
|448539 - ||  ||  || WISE
|-
|448540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448583 - ||  ||  || WISE
|-
|448584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448596 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|448597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

448601-448700 

|-
|448601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448608 - ||  ||  || CSS
|-
|448609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448617 - ||  ||  || CSS
|-
|448618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448628 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|448629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448630 - ||  ||  || CSS
|-
|448631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448632 - ||  ||  || WISE
|-
|448633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448664 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448673 - ||  ||  || WISE
|-
|448674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448692 - ||  ||  || LONEOS
|-
|448693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448697 - ||  ||  || CSS
|-
|448698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448700 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

448701-448800 

|-
|448701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448706 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|448707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448715 - ||  ||  || CSS
|-
|448716 - ||  ||  || WISE
|-
|448717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448718 - ||  ||  || WISE
|-
|448719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448720 - ||  ||  || CSS
|-
|448721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448722 - ||  ||  || CSS
|-
|448723 - ||  ||  || WISE
|-
|448724 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|448725 - ||  ||  || WISE
|-
|448726 - ||  ||  || CSS
|-
|448727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448732 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448764 - ||  ||  || WISE
|-
|448765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448768 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|448769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448772 - ||  ||  || CSS
|-
|448773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448774 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448778 - ||  ||  || CSS
|-
|448779 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448780 - ||  ||  || WISE
|-
|448781 - ||  ||  || WISE
|-
|448782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448785 - ||  ||  || CSS
|-
|448786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448800 - ||  ||  || CSS
|-
|}

448801-448900 

|-
|448801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448802 - ||  ||  || CSS
|-
|448803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448805 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|448806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448807 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|448808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448818 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|448819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448835 - ||  ||  || WISE
|-
|448836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448843 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448846 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448870 - ||  ||  || CSS
|-
|448871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

448901-449000 

|-
|448901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448913 - ||  ||  || WISE
|-
|448914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448925 - ||  ||  || CSS
|-
|448926 - ||  ||  || CSS
|-
|448927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448932 - ||  ||  || CSS
|-
|448933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448940 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448950 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|448951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448962 - ||  ||  || CSS
|-
|448963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448967 - ||  ||  || ODAS
|-
|448968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448978 - ||  ||  || CSS
|-
|448979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448980 - ||  ||  || LINEAR
|-
|448981 - ||  ||  || CSS
|-
|448982 - ||  ||  || CSS
|-
|448983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448988 Changzhong||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|448989 - ||  ||  || WISE
|-
|448990 - ||  ||  || CSS
|-
|448991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448994 - ||  ||  || LONEOS
|-
|448995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|448997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|448999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|449000 - ||  ||  || WISE
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0448001